Хуні́н () — іспанський топонім, що означає низку географічних понять:

 Хунін (Буенос-Айрес) — місто в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Хунін (департамент, Мендоса) — департамент в аргентинській провінції Мендоса
 Хунін (заповідник) — національний заповідник у Перу
 Хунін (кантон) — кантон еквадорської провінції Манабі
 Хунін (Кундінамарка) — місто у колумбійському департаменті Кундінамарка
 Хунін (Мендоса) — місто в аргентинській провінції Мендоса
 Хунін (муніципалітет) — муніципалітет венесуельського штату Тачира
 Хунін (озеро) — озеро в Перу
 Хунін (округ) — округ в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Хунін (Перу) — місто в Перу
 Хунін (провінція) — провінція в Перу
 Хунін (регіон) — регіон в Перу
 Хунін (департамент, Сан-Луїс) — департамент в аргентинській провінції Сан-Луїс
 Хунін=де-лос-Андес — місто в аргентинській провінції Неукен